Илья Франк: 
 Франк, Илья Михайлович (1908—1990) — советский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Франк, Илья Михайлович (род. 1963) — российский филолог, полиглот, автор серии книг по изучению иностранных языков.